Calloria — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1836 року.

Класифікація 
До роду Calloria відносять 116 видів:

Примітки 

Роди грибів